Virgil van Dijk ()  un fotbalist neerlandez, care evoluează pe postul de fundaș central la Liverpool FC în Premier League din Anglia și la Echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos.

Statistici carieră

Club

Note 

Nașteri în 1991
Nașteri pe 8 iulie
Fotbaliști neerlandezi
Fotbaliști ai lui Celtic
Fotbaliști ai Southampton FC
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști internaționali neerlandezi
Fundași
Fotbaliști ai cluburilor din Țările de Jos
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia